Paracuellos puede hacer referencia a:
 Paracuellos, municipio de la provincia de Cuenca, España.
 Paracuellos de Jarama, municipio de la Comunidad de Madrid;
 Paracuellos de Jiloca, municipio de la provincia de Zaragoza;
 Paracuellos de la Ribera, municipio de la provincia de Zaragoza;
 Paracuellos, historieta de Carlos Giménez;
 Matanzas de Paracuellos, acontecimiento producido durante la Guerra Civil Española en Paracuellos de Jarama.